Freddie Washington (pianist) - Amerikaans jazzpianist
 Freddie Washington (bassist) - Amerikaans bassist
 Freddie Washington (saxofonist) - Amerikaans saxofonist